Martin River ist der Name folgender Flüsse:

in Kanada:
 Martin River (Ashuanipi River), in Neufundland und Labrador
 Martin River (Cree Lake), in Saskatchewan
 Martin River (Dean Channel), in British Columbia
 Martin River (Mackenzie River), in den Nordwest-Territorien 

in den Vereinigten Staaten:
 Martin River (Copper River), in Alaska
 Martin River (Kachemak Bay), auf der Kenai-Halbinsel in Alaska